Bangladesh
 Chandpur Sadar – sottodistretto (upazila) appartenente alla divisione di Chittagong

 India
 Chandpur – città del Bengala Occidentale
 Chandpur – città dell'Uttar Pradesh